Figueroa kan syfta på:

 Figueroa – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Figueroa (nunatak), 
 Figueroa (udde),

Argentina 

 Departamento de Figueroa, kommun, Santiago del Estero, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar